Гранха ла Флор има више значења:

 Гранха ла Флор (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ла Флор (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику